Batuša (Gornji Vakuf-Uskoplje), een plaats in de gemeente Gornji Vakuf-Uskoplje in Bosnië-Herzegovina
 Batuša (Malo Crniće), een plaats in de Servische gemeente Malo Crniće